Haus Brempt bezeichnet

 einen Herrensitz an der Niers in Kevelaer, siehe Haus Brempt (Kevelaer)
 eine abgegangene Burg in Niederkrüchten-Brempt, siehe Haus Brempt (Niederkrüchten)
 einen spätgotischen Adelssitz und Keimzelle von Tönisvorst-Vorst, siehe Haus Brempt (Tönisvorst)